Pisanica peut désigner en Pologne :
 Pisanica, village de la gmina de Kalinowo, powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pisanica, village de la gmina d'Ełk, powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie